Андерсон () — английская фамилия и топоним.

Фамилия

А 
 Андерсон, Абелла (род. 1988) — американская порноактриса и модель.
 Андерсон, Абрахам (1846—1940) — американский художник.
 
 Андерсон, Алан (род. 1982) — американский баскетболист, атакующий защитник и лёгкий форвард.
 
 Андерсон, Александрия (род. 1987) — американская легкоатлетка, спринтер.
 Андерсон, Альфредо (род. 1978) — панамский футболист.
 Андерсон, Анастасия Борисовна (род. 1986) — российская баскетболистка.
 
 Андерсон, Арн (род. 1958) — американский рестлер, продюсер в рестлинге.
 Андерсон, Арт (1936—2021) — игрок в американский футбол.
 Андерсон, Артур (1792—1868) — шотландский бизнесмен и политик.

Б 
 
 Андерсон, Бенджамин (1886—1949) — американский экономист.
 Андерсон, Бенедикт (1936—2015) — британский политолог и социолог.
 
 Андерсон, Бобли (род. 1992) — ивуарийский футболист, атакующий полузащитник клуба «Малага».
 Андерсон, Брент (род. 1955) — американский художник комиксов.
 Андерсон, Бретт (род. 1967) — британский певец и автор песен.
 Андерсон, Брук (род. 1978) — американская журналистка и телеведущая.
 Андерсон, Брэд (род. 1964) — американский режиссёр и сценарист.
 Андерсон, Брюс (род. 1948) — новозеландский шахматист.
 Андерсон, Бьюфорд (1922—1996) — солдат Армии США, участник Второй мировой войны.

В 
 Андерсон, Вальтер Николаевич (1885—1962) — немецкий этнограф, фольклорист.
 Андерсон, Вив (1956) — английский футболист и футбольный тренер.
 Андерсон, Виктор (1902—1962) — американский политик, 28-й губернатор Небраски.
 Андерсон, Вильгельм (1880—1940) — русско-эстонский астрофизик немецкого происхождения, известный исследованиями физической структуры звёзд.
 
 Андерсон, Вольдемар Петрович, или Андерс Владимир Петрович, (1883—1938) — советский художник реалистического направления.

Г 
 Андерсон, Галина Александровна (1924—2005) — советский педагог, Заслуженный учитель школы РСФСР (1966).
 Андерсон, Герберт Лоуренс (1914—1988) — американский физик.
 Андерсон, Гленн (род. 1960) — канадский хоккеист, нападающий, член Зала хоккейной славы.
 Андерсон, Г. Кларк — американский учёный, Нью-Йоркский университет.
 Андерсон, Гэри (род. 1970) — профессиональный дартсмен.

Д 
 Андерсон, Дасти (род. 1918) — американская актриса и модель пинап.
 Андерсон, Джаред (род. 1999) — американский боксёр.
 Андерсон, Джастин (род. 1993) — американский баскетболист.
 Андерсон, Джейкоб (род. 1990) — английский актёр и музыкант.
 Андерсон, Джейми (род. 1990) — американская сноубордистка.
 
 Андерсон, Джейн (род. 1954) — американская актриса, драматург, сценарист и режиссёр.
 Андерсон, Джейси-Джей (род. 1975) — канадский сноубордист, олимпийский чемпион 2010 года в параллельном гигантском слаломе.
  (1922—2005) — американский журналист.
 Андерсон, Джеральд Франк (1898—1983) — британский шахматный композитор, лётчик-ас, дипломат.
 Андерсон, Джесса (род. 1985) — американская исполнительница современной христианской музыки.
 Андерсон, Джиллиан (род. 1968) — американская актриса.
 Андерсон, Джо (род. 1982) — британский актёр.
 Андерсон, Джоди (род. 1957) — американская легкоатлетка.
 Андерсон, Джозеф Рид (1813—1892) — американский гражданский инженер, индустриализатор и военный.
 Андерсон, Джолин (род. 1986) — американская баскетболистка.
 
 Андерсон, Джордан (1825—1907) — освобождённый афроамериканский раб.
 Андерсон, Джош (род. 1994) — канадский хоккеист.
 
 Андерсон, Джудит (1897—1992) — австралийская актриса.
 Андерсон, Джулиан (род. 1967) — английский композитор.
 Андерсон, Диллон (1906—1974) — советник президента США по национальной безопасности при Дуайте Эйзенхауэре.
 Андерсон, Дэвид (род. 1937) — канадский политик и гребец.
 Андерсон, Дэйв (1868—1897) — американский бейсболист.

Е 
 Андерсон, Елизавета Юльевна (1890—1973) — российская балерина, балетмейстер и педагог-хореограф.

И 
 Андерсон, Ингвар (1899—1974) — шведский историк.
 Андерсон, Иэн (род. 1947) — шотландский флейтист, гитарист, вокалист, мультиинструменталист, автор песен, лидер группы «Jethro Tull».
 Андерсон, Иэн (род. 1998) — американский бейсболист.

К 
 Андерсон, Карен (1932—2018) — жена и соавтор писателя Пола Андерсона.
 Андерсон, Кайл (род. 1993) — американский профессиональный баскетболист.
 
 Андерсон, Карлос (род. 1972) — бразильский футболист.
 Андерсон, Кармен (род. 1955) — норфолкский игрок в боулз.
 
 Андерсон, Кен (род. 1949) — американский профессиональный игрок в американский футбол.
 
 Андерсон, Китти — исландская интерсекс-активистка.
 Андерсон, Кирилл Михайлович (род. 1949) — российский историк.
 Андерсон, Киша (род. 1974) — американская баскетболистка.
 Андерсон, Клейтон Конрад (род. 1959) — американский астронавт.
 Андерсон, Кори (род. 1989) — американский боец ММА.
 
 Андерсон, Кристен (род. 1991) — американская актриса и певица.
 
 Андерсон, Крэйг (род. 1981) — американский хоккеист, вратарь.

Л 
 Андерсон, Леоми (род. 1993) — британская фотомодель.
 Андерсон, Лерой (1908—1975) — американский композитор и дирижёр, аранжировщик.
 Андерсон, Лиам (род. 1994) — новозеландский футболист, вратарь.
 Андерсон, Линдсей (1923—1994) — британский режиссёр театра, кино и телевидения.
 Андерсон, Линн (1947—2015) — американская кантри-певица.
 Андерсон, Лони (род. 1945) — американская актриса.
 Андерсон, Лорен (род. 1980) — американская актриса, фотомодель и активистка по борьбе за права животных.
 Андерсон, Лори (род. 1947) — американская певица, композитор и перформансистка.
 Андерсон, Луи (1953—2022) — американский актёр и комик.

М 
 
 Андерсон, Максвелл (1888—1959) — американский драматург и теоретик театра.
 Андерсон, Малькольм (Мэл) (род. 1935) — австралийский теннисист, член Международного зала теннисной славы.
 Андерсон, Мариан (1897—1993) — американская певица (контральто).
 Андерсон, Мария Карловна (1870—1944) — артистка балета Мариинского театра в 1888—1895 годах.
 Андерсон, Мартина (род. 1962) — североирландский политик, депутат Европарламента от партии Шинн Фейн.
 Андерсон, Мелисса (род. 1982) — американская реслерша.
 Андерсон, Мелисса Сью (род. 1962) — американо-канадская актриса.
 Андерсон, Мелоди (род. 1955) — канадско-американская актриса.
 Андерсон, Мёрфи (1926—2015) — американский художник комиксов.
 
 Андерсон, Мэтт (род. 1982) — американский хоккеист.
 Андерсон, Мэттью (род. 1987) — американский волейболист.

Н 
 Андерсон, Ник (род. 1968) — американский баскетболист.
 Андерсон, Никки (род. 1977) — венгерская порноактриса и фотомодель.
 Андерсон, Николай Иванович (1845—1905) — профессор финно-угорских языков в Императорском Казанском университете.
 Андерсон, Николь (род. 1990) — американская актриса.
 Андерсон, Нил (1927—2010) — новозеландский военно-морской офицер, вице-адмирал, командующий Силами обороны Новой Зеландии с 1980 по 1983 год.

О 
 Андерсон, Одри Мари (род. 1975) — американская актриса и модель.
 Андерсон, Олекс (род. 1995) — сент-винсентский футболист.
 Андерсон, Оскар Николаевич (1887—1960) — русско-немецкий математик и экономист.

П 
 Андерсон, Памела (род. 1967) — американская актриса и фотомодель.
 Андерсон, Памела Сью (1955—2017) — американский философ.
 Андерсон, Перри (род. 1938) — британско-американский историк-марксист, социолог и политолог.
 Андерсон, Пинк (1990—1974) — американский блюзовый музыкант.
 Андерсон, Пит (настоящее имя Альфред Петерис Андерсонс; 1945—2016) — латвийский музыкант, один из рок-пионеров СССР.

Р 
 Андерсон, Райан (род. 1987) — канадский велогонщик.
 Андерсон, Райан (род. 1988) — американский баскетболист.
 Андерсон, Расмус Бьерн (1846—1936) — американский писатель.
 Андерсон, Рафаэла (род. 1976) — французская модель, актриса и писательница.
 
 
 Андерсон, Роберта Джоан (более известная под псевдонимом Джони Митчелл; род. 1943) — канадская певица и автор песен.
 Андерсон, Роберто (?—?) — аргентинский игрок в хоккей на траве.
 Андерсон, Рокс (род. 1950) — американский учёный.
 Андерсон, Рона (1926—2013) — шотландская актриса театра, кино и телевидения.
 Андерсон, Росс (род. 1956) — британский учёный, криптограф, специалист по безопасности.
 Андерсон, Рудольф (1927—1962) — пилот Военно-воздушных силах США, первым получивший Крест Военно-воздушных сил США.
 Андерсон, Рудольф Мартин (1876—1961) — канадский зоолог и полярный исследователь.
 Андерсон, Рэйчел (род. 1943) — английская журналист и писатель.

С 
 Андерсон, Себастиан (род. 2002) — американский футболист.
 Андерсон, Стивен Джеймс (более известный как Стив Остин; род. 1964) — американский актёр кино и телевидения, профессиональный рестлер.
 Андерсон, Стивен Милберн (1947—2015) — американский режиссёр, продюсер и сценарист.
 Андерсон, Стиг (1931—1997) — шведский поэт-песенник, деятель музыкальной индустрии, директор группы ABBA.
 Андерсон, Стэн (1933—2018) — английский футболист и тренер.
 Андерсон, Сэди — шотландская кёрлингистка.
 Андерсон, Сэм (род. 1945) — американский актёр.
 Андерсон, Сэнди — шотландский кёрлингист.

Т 
 
 Андерсон, Тори (род. 1988) — канадская телевизионная актриса.
 Андерсон, Тревор (род. 1951) — североирландский футболист и футбольный тренер.

У 
 
 
 Андерсон, Уэс (род. 1969) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер.

Ф 
 Андерсон, Фёдор Карлович (Фердинанд-Эмиль; 1855—?) — российский педагог, автор учебников немецкого языка.
 Андерсон, Фил (род. 1958) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Андерсон, Филип Уоррен (1923—2020) — американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии.
 Андерсон, Франс (род. 1911) — датский артист оперы.
 Андерсон, Фредерик Уильям (1866—1891) — британский миколог и альголог, работавший в Монтане.
 Андерсон, Фрея (род. 2001) — британская спортсменка, пловец вольного стиля.
 Андерсон, Фрэнк (1928—1980) — канадский шахматист, международный мастер.

Х 
 Андерсон, Хейли (род. 1991) — американская пловчиха, серебряный призёр Олимпийских игр 2012, двукратная чемпионка мира, чемпионка и призёр летней Универсиады 2011.
 Андерссон, Хедда (1861—1950) — шведский врач, одна из первых женщин-врачей в Швеции.

Ч 
 Андерсон, Чарльз Арнольд (1907—1990) — американский экономист и социолог.

Ш 
 Андерсон, Шантель (род. 1981) — американская баскетболистка.
 Андерсон, Шендон (род. 1973) — американский баскетболист.
 Андерсон, Шервуд (1876—1941) — американский писатель.
 Андерсон, Шерин (род. 1984) — ямайская регги- и дэнсхолл-певица, актриса и автор песен.
 Андерсон, Шерри (род. 1964) — канадская кёрлингистка.

Э 
 Андерсон, Эвер (род. 2007) — американская актриса и модель.
 :
 Андерсон, Эдди (1905—1977) — американский актёр-комик.
 Андерсон, Эдвард Фредерик (1931—2001) — американский ботаник, профессор биологии, исследователь кактусов.
 Андерсон, Эдмунд (1530—1605) — английский юрист, был судьёй на процессе по делу Марии Стюарт, королевы Шотландии.
 Андерсон, Эдуардо (род. 1950) — аргентинский хоккеист на траве.
 Андерсон, Эйнар (1909—1989) — шведский оперный певец.
 
 Андерсон, Эмилия Павловна (1924—1997) — советский и российский историк, музейный работник.
 Андерсон, Элла (род. 2005) — американская актриса.
 Андерсон, Эльда Эмма (1899—1961) — американская исследовательница в области медицины и физики.
 Андерсон, Эндрю (1799—1861) — шотландский шашечный деятель.
 Андерсон, Энтони (род. 1970) — американский актёр.
 Андерсон, Этель (1883—1958) — австралийская поэтесса и художница.

Ю 
 Андерсон, Юхан Гуннар (1874—1960) — шведский археолог и геолог.

Двойная фамилия 
 Андерсон Имберт, Энрике (1910—2000) — аргентинский писатель, литературовед.

Псевдоним 
 Анна Андерсон (1896—1984) — самозванка, выдававшая себя за великую княжну Анастасию Николаевну, расстрелянную в Екатеринбурге в 1918 году.
 Брончо Билли Андерсон (настоящее имя Максвелл Генри Аронсон; 1880—1971) — американский актёр, сценарист, кинорежиссёр и кинопродюсер, первая звезда вестернов.
 Джерри Андерсон (настоящее имя Джеральд Александр Абрахамс; 1929—2012) — британский кинопродюсер, кинорежиссёр и сценарист.
  (настоящее имя Крис Райт (Chris Wright); род. 1970) — американский реслер.
 Лина Андерсон (род. 1998) — американская порноактриса.

Прозвища спортсменов 
 Андерсон Клебер Бералдо (род. 1980) — бразильский футболист, защитник.
 Андерсон Луис де Абреу Оливейра (известный также как просто Андерсон; род. 1988) — бразильский футболист, полузащитник.
 Андерсон Пико (род. 1988) — бразильский футболист, защитник.
 Андерсон Полга (род. 1979) — бразильский футболист, центральный защитник.
 Андерсон Силва (род. 1975) — бразильский боец смешанных единоборств.
 Сонни Андерсон (род. 1970) — бразильский футболист, нападающий.

Персонажи 
 Блейн Андерсон — персонаж телесериала «Хор».
 Томас Андерсон (Нео) — один из главных героев кинотрилогии «Матрица».

Топоним 
 Андерсон — станция системы легкорельсового транспорта в Калгари.
 
 Андерсон — река в Северо-Западных территориях Канады.
 Андерсон — ударный кратер на обратной стороне Луны.
 Андерсон — город с местным самоуправлением в штате Индиана, США.
 Андерсон — город в штате Аляска, США.

См. также 
 Андерсен (значения)
 Андерсонс
 Андерссон

Примечания